Askew peut faire référence à :

Patronymes 
 Anne Askew, poétesse anglaise du  ;
 Desmond Askew, acteur britannique né en 1972 ;
 Luke Askew, (1932-2012), acteur américain ;
 Vincent Askew, ancien joueur de la NBA ;

Musique 
 Askew, groupe de heavy metal français.

Homonymie de patronyme